Tormenta – tempesta di neve
 Tormenta – arma d'assedio nella storia romana
 Tormenta tropicale Delta – tempesta tropicale che colpì le Isole Canarie e Madera tra il 22 e il 29 novembre 2005

Pagine correlate 

 La tormenta